Angustinaripterus — род птерозавров из подсемейства Rhamphorhynchinae семейства рамфоринхид (Rhamphorhynchidae), живших во времена среднеюрской эпохи (байосский — келловейский века,  назад). Ископаемые остатки обнаружены в геологической формации Дашаньпу, возле города Цзыгун (провинция Сычуань, Китай).

Этимология 
В 1983 году таксон назвал и описал китайский палеонтолог Хэ Синьлу (He Xinlu). Типовым и единственным видом является Angustinaripterus longicephalus. Название рода происходит от  — «узкий», и  — «ноздря», а также от латинизированного греческого слова  — «крыло». Видовое название происходит от  — «длинный» и др.-греч.  — «голова».

Описание 
Голотип ZDM T8001 представляет собой череп с нижней челюстью, найденный в 1981 году учёными из Цзыгунского исторического музея соляной промышленности в формации Сяшасимяо (Xiashaximiao).
Череп, левая сторона которого сильно повреждена, сильно вытянутый и плоский. Задняя часть отсутствует; в консервированном виде он имеет длину 192 миллиметра; общая длина в полном состоянии оценивается в 201 миллиметр. Макушка черепа несёт небольшой гребень, высотой от двух до трех миллиметров. Ноздри длинные, щелевидные, расположенные выше и спереди больших предглазничных отверстий, с которыми они не сливаются. Челюсти были прямыми; передняя их часть отсутствует. В челюсти присутствует 6 пар зубов, и ещё 3 пары зубов находятся в предчелюстной кости. Нижняя челюсть несёт по меньшей мере 10—12 пар зубов. Задние зубы мелкие, передние зубы очень длинные, прочные и изогнутые, взаимосцепленные и направленные вперёд. Вероятно, они использовались для выхватывания рыбы с водной поверхности. Зубы Angustinaripterus напоминают подобные у Dorygnathus.

Петер Велльнхофер в 1991 году оценил длину черепа в 16,5 сантиметров, а размах крыльев — в 1,6 метра.

Систематика 
Автор описания отнёс данный род к семейству Rhamphorhynchidae. Из-за особенностей морфологии и большого географического распространения по сравнению с европейскими формами учёный также создал специальное подсемейство Angustinaripterinae, в котором сам Angustinaripterus является единственным известным представителем. Он также пришёл к выводу, что Angustinaripterus непосредственно связан с подсемейством Scaphognathinae. Дэвид Анвин в 2003 году причислил данного птерозавра к другой группе — Rhamphorhynchinae, что неоднократно подтверждалось другими исследованиями.

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания

Ссылки 
 The Pterosaur Database (pdf)

Рамфоринхи
Птерозавры юрского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1983 году
Фоссилии из юрских отложений Китая